Angonia peut être :

 Le nom antique de la ville de Martres-Tolosane (Haute-Garonne, France)
 Un district du Mozambique